Кубок Европы по марафону 1983 года прошёл 19 июня в городе Ларедо (Испания). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин. Женщины участвовали только в личном зачёте. Команды-победители у мужчин определялись по сумме занятых мест 4 лучших участников.

До финиша дистанции добрались в общей сложности 70 атлетов. Четыре зачётных результата в командное первенство набралось у 13 мужских сборных.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Июнь 1983 года
Спорт в Испании в 1983 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
События 19 июня